Higón puede referirse a:
 Higón (Burgos), localidad española del municipio de Alfoz de Santa Gadea, provincia de Burgos, Castilla y León.
 Higón (Lugo), aldea española de la parroquia de Castro, municipio de Paradela, provincia de Lugo, Galicia.